

Osoby o nazwisku Dickinson 
 Angie Dickinson – aktorka amerykańska
 Brian Dickinson – pianista kanadyjski
 Bruce Dickinson – angielski wokalista
 Charles Dickinson – pisarz amerykański
 Daniel S. Dickinson – amerykański polityk
 David Dickinson – brytyjska osobowość telewizyjna
 Donald M. Dickinson – polityk amerykański
 Emily Dickinson – poetka amerykańska
 George Sherman Dickinson – muzykolog
 Janice Dickinson – modelka amerykańska
 Jim Dickinson – muzyk amerykański
 Jimmy Dickinson – angielski piłkarz
 John Dickinson – amerykański polityk
 John Dickinson – wynalazca brytyjski
  – pisarz brytyjski
 Philemon Dickinson – polityk amerykański
 Sandra Dickinson – aktorka amerykańska
 Scott Dickinson – sędzia wrestlingu
 Terence Dickinson – astronom kanadyjski
 Velvalee Dickinson – Amerykanka skazana za szpiegostwo podczas II wojny światowej

Osoby o imieniu Dickinson 
 Dickinson W. Richards – amerykański fizyk

Miejscowości w USA 
 Dickinson – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stark
 Dickinson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Galveston
 Dickinson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Dickinson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome

Gminy w USA 
 Dickinson (ang. Dickinson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Dickinson (ang. Dickinson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Dickinson (ang. Dickinson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) – w stanie Michigan